

Оліан — місто () в окрузі Каттарогус, штат Нью-Йорк
 Оліан — місто () в окрузі Каттарогус, штат Нью-Йорк
 Оліан — селище, штат Міссурі